Anatomia:
 Punt cec, regió de la imatge que es forma a la retina que coincideix amb el disc del nervi òptic
 Punt G d'estimulació erògena
 Astronomia:
 Punt d'Àries o punt vernal, punt de l'esfera celeste on l'equador celeste talla l'eclíptica
 Punt Libra, punt de l'esfera celeste on l'equador celeste talla l'eclíptica
 Punt de Lagrange, punt L o punt de libració, qualsevol de les cinc posicions de l'espai respecte a dos cossos en què un tercer, afectat només per la gravetat, pot estar-ne estacionari respecte als altres dos
 Punt subsolar punt d'un planeta en què el Sol sembla estar directament a sobre
 Esport:
 Punt (bàsquet), anotació
 Física:
 Punt de fusió, punt en què la temperatura determina el canvi d'estat de sòlid a líquid en un element o compost químic 
 Punt triple o punt crític, punt on conviuen els estats sòlid, líquid i gasós de la matèria
 Energia del punt zero, en mecànica quàntica és l'energia més baixa possible que pot tenir un sistema físic 
 Fonètica:
 Punt d'articulació, lloc on els òrgans vocals produeixen un so
 Geografia:
 Punt cardinal
 Matemàtiques:
 Punt (geometria), lloc on es tallen dues línies
 Punt mitjà, punt d'un segment que equidista dels extrems
 Punt fix, en una funció matemàtica, punt la imatge del qual per la funció és ell mateix
 Medicina:
 Punt de sutura
 Meteorologia:
 Punt de rosada, temperatura per sota la qual la humitat de l'aire precipita espontàniament
 Mitjans de comunicació:
 El Punt, antic diari català ara El Punt Avui
 Punt 2
 Punt 6 Ràdio
 Química:
 Punt d'inflamabilitat 
 Punt isoelèctric
 Tipografia:
 Punt (signe), signe de puntuació que indica una pausa forta
 Punt i coma (;)
 Dos punts (:)
 Punt volat (·), emprat a la ela geminada 
 Punt tipogràfic, unitat de mesura utilitzada en impremta
 Tecnologia:
 Punt de mitja, mètode per teixir amb llana o altres materials
 Arc de mig punt, arc que dibuixa mitja circumferència amb un únic centre
 Toponímia:
 País de Punt, regió de l'est de l'Àfrica esmentada pels antics egipcis relacionada geogràficament amb l'actual Puntland
 Miscel·lània:
 Circumferència dels nou punts
 Punt calent de la diversitat, regió biogeogràfica amb un reservori significatiu de biodiversitat que es troba amenaçada per la destrucció del seu hàbitat